Četvrta hrvatska nogometna liga u novom formatu je startala u sezoni 2006./07., a sastojala se od osam skupina.

Istok 

Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

Izvori: 
 rsssf.com

Jug

Jug A 

Klubovi iz Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

Jug B 
 
Klubovi iz Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

 Izvori: 
 OSK Otok 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

Sjever

Sjever A 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori: 
 NK Podravina Ludbreg 1919-2009 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

Sjever B 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije. 

 Izvori: 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica (do 21. kola)  
 "Virovitički list"  
 "Virovitički list", br. 2543 (23/2007)

Središte

Središte A 
Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Središte B 

Klubovi iz Sisačko-moslovačke i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Sokol Velika Ludina, ljestvica 
 Sokol Velika Ludina, reultati

Zapad 
 
Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 29. kola  
 NK Krk, ljestvica  
 NK Krk, rezultati

Poveznice 
 1. HNL 2006./07.
 2. HNL 2006./07.
 3. HNL 2006./07.
 5. rang HNL-a 2006./07.
 6. rang HNL-a 2006./07. 
 7. rang HNL-a 2006./07. 
 8. rang HNL-a 2006./07. 
 Hrvatski nogometni kup 2006./07.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2006./07.
 

2006-07 
 4